Le mot pyroscope vient du grec puros (« feu ») et skopein (« examiner »).

 En physique, on désigne par « pyroscope » un instrument destiné à mesurer les hautes températures.
 Dans la lutte contre l'incendie, le mot « pyroscope » renvoie au  à un  détecteur d’incendie nocturne, puis à un préventeur d’incendie. Voir pyroscope (anti-feu).